Authon (Alpes da Alta Provença)
 Authon (Loir-et-Cher)

Desambiguações de topônimos